„One More Night” – utwór Boba Dylana z 1969 roku
 „One More Night” – singel Phila Collinsa z 1985 roku
 „One More Night” – singel Sandry z 1990 roku
 „One More Night” – singel Esther Hart z 2003 roku
 „One More Night” – singel grupy Maroon 5 z 2012 roku